Caroline Lamb
 Lady Caroline Lamb (film) (1972)